Барбор има више значења:
 Округ Барбор (Алабама)
 Округ Барбор (Западна Вирџинија)